ZWV steht für:

 Zelenka-Werke-Verzeichnis, von Wolfgang Reich verfasstes Werke-Verzeichnis des Komponisten Jan Dismas Zelenka
 Zweitwohnungsverordnung in der Schweiz

Abkürzungen:
 z. w. V., zur weiteren Veranlassung oder zur weiteren Verwendung
 z. Wv., zur Wiederverwendung, siehe Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen

Abkürzung